Zwahr ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Zwahr (* 1942), deutsche Historikerin
 Hartmut Zwahr (* 1936), deutscher Historiker
 Herbert Zwahr (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Johann Georg Zwahr (1785–1844), sorbischer Linguist, Pfarrer in Stradow (Spremberg)
 Johann Karl Friedrich Zwahr (1818–1884), niedersorbischer evangelischer Pfarrer, Publizist und Dichter von Kirchenliedern

Siehe auch:
 Zwar